Lennert steht für:

 Namensvariante des Vornamens Leonhard

Lennert ist der Familienname folgender Personen:
 Angajo Lennert-Sandgreen (* 1986), grönländischer Schauspieler, Sänger und Fernsehmoderator
 Bernd Lennert (* 1966), deutscher Radiomoderator
 Emilie Lennert (1931–2019), grönländische Politikerin (Atassut)
 Frederik Lennert (1900–?), grönländischer Landesrat
 Karl Lennert (1921–2012) deutscher Pathologe
 Lida Skifte Lennert (* 1971), grönländische Diplomatin
 Lise Skifte Lennert (* 1948), grönländische Politikerin (Siumut), Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Miillaaraq Lennert (* 1988), grönländische Biathletin und Skilangläuferin
 Peter Lennert (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Lennert (1904–1988), deutscher Theologe, Lehrer, Pädagoge und Hochschullehrer